Кирхдорф (нем. Kirchdorf) — тип населённого пункта и название нескольких населённых пунктов в Австрии, Германии и Швейцарии.

Тип 
 Кирхдорф — тип населённого пункта

Топонимы 

 Кирхдорф (Берн) 
 Кирхдорф (Верхняя Бавария) 
 Кирхдорф (Гриммен)
 Кирхдорф (Зулинген)
 Кирхдорф (Тироль) 
 Кирхдорф (Халлертау)

См. также 
 Кирхдорф-ам-Инн
 Кирхдорф-ан-дер-Ампер
 Кирхдорф-ан-дер-Иллер
 Кирхдорф-ан-дер-Кремс — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия
 Кирхдорф-ан-дер-Кремс — округ в Австрии
 Кирхдорф-им-Вальд

Ссылки